Карабчевские () — польский и русский дворянский род герба Остоя.

Восходит к середине XVI века. В начале XVII века одна ветвь Карабчевских переселилась из Подольской земли в Малороссию. Григорий Карабчевский, значковый товарищ, убит в Крымском походе (1775).

Род Карабчевских был внесён Герольдией во II и III части родословной книги Тверской, Тамбовской, Херсонской и Черниговской губерний.

Литература 
 

Шляхетские роды герба Остоя
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев